Eucavitaves é um clado de aves que reúne a ordem Leptosomatiformes e o clado Cavitaves (um grande grupo de aves que inclui pica-paus, guarda-rios e surucuás). O nome refere-se ao fato de a maioria deles construir seus ninhos em cavidades.

Neognatas